Chadli Amri, né le  à Saint-Avold (France), est un footballeur international algérien. Il évolue actuellement au FC Freyming 

Il compte 10 sélections en équipe nationale entre 2006 et 2010.

Carrière 
Chadli Amri est un footballeur algérien, il possède par ailleurs la nationalité française. Il commence sa carrière au sein des équipes de jeunes du FC Metz puis de l'ASC Las cobas. Il part ensuite en Allemagne au FC Saarbrücken. De 2006 à 2010, il joue au 1.FSV Mayence 05. En 2010, il rejoint le 1.FC Kaiserslautern.

En 2013, il signe au MC Oran.

Le , il signe pour un an au Differdange 03, en première division du Luxembourg.

En sélection 
 International algérien (10 sélections) depuis le 2 septembre 2006 : Guinée 0 - 0 Algérie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
 Player Profile - Chadli Amri

Naissance en décembre 1984
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du FC Kaiserslautern
Footballeur international algérien
Joueur du MC Oran
Naissance à Saint-Avold